Eduardo Fernandes de Matos (Freixedo, Santa Comba Dão, 20 de novembro de 1911 – 20 de março de 1992) foi um jornalista e escritor espírita português.

Biografia 
Nasceu no seio de família humilde. Tendo começado a trabalhar ainda criança, completou apenas a 2ª classe (2º ano do ensino básico).

Aos 14 anos de idade, quando em Freixedo a convalescer de uma doença contraída em Lisboa, teve conhecimento do espiritismo, por meio de uma revista de nome "Porquê, Como e Para Quê", onde leu um artigo intitulado "Como falar com os mortos".

De volta a Lisboa, empregou-se nas oficinas da Sociedade Estoril, onde fez amizade com o mestre Tomás, espírita e que o orientou.

Publicou o seu primeiro artigo no jornal "O Grémio", da Associação Recreativa do Alto Pina.

Como caixeiro-viajante, conheceu Manuel de Sousa no Algarve, que à época administrava o periódico espírita "Ecos do Além", fundado e dirigido pelo professor José Francisco Cabrita.

Em 28 de setembro de 1928 organizou, com Aurélio Campos e outros, a "Fraternidade Isotérica".

Concluído o serviço militar, ingressou na Philips, onde permaneceu doze anos, e matriculou-se no Ateneu Comercial de Lisboa, para tirar o curso comercial.

Desposou uma das filhas do antigo patrão, e desligado-se da Philips, foi trabalhar com os cunhados na empresa do sogro que, entretanto se reformara.

Faz parte do grupo espírita "Irmãos do Bem" que funcionou no Centro Espírita Luz e Amor.

Deslocou-se ao Brasil por diversas vezes, onde travou conhecimento com o médium Francisco Cândido Xavier. Conjuntamente com Casimiro Duarte, impulsionou a vinda a Portugal de alguns médiuns brasileiros, como Nair Cravo, Jorge Rizzini e Divaldo Franco, que veio ao país pela primeira vez em 1967. Aproximou-se da Federação Espírita do Estado da Guanabara, hoje União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Cultura Espírita do Brasil.

Em 1963, sob a égide da Fraternidade Esotérica, criou a revista "Fraternidade", com sede à Avenida Marquês de Tomar, em Lisboa, onde inaugurou a distribuição da sopa pelos necessitados.

Em março de 1976 fundou o Lar Fraterno de Portugal, em Sintra, encerrado pelo governo em 2002.

Grande comunicador que era, promoveu o intercâmbio entre os espíritas portugueses e espanhóis, organizando excursões entre os dois países.

Obra 
 "Viagem por Terras de África" (1954)
 "Luz do Alto" (2 vols.) (1962, 1963)
 "O Anjo de Portugal" (1980)
 "Culto do Evangelho no Lar"
 "O Que é o destino" (1987)
 "Rumo à Fraternidade" (1990)
 "Curso de Espiritismo em Síntese" (1991)
 "Fragmentos de Vida Eterna" (1991)
 "Espiritismo o Caminho e a Escola da Verdade e do Amor" (1992)

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Ligações externas 
 Nota biográfica in Associação de Beneficência Fraternidade
 Dois fatos dignos de nota in Limiarespírita.com.br

Espíritas de Portugal